Die Saison 1959/60 war die zehnte Spielzeit der Klass B als zweithöchste sowjetische Eishockeyspielklasse. Meister der Klass B wurde die Mannschaft von Metallurg Stalinsk, die in die Klass A aufstieg.

Modus 
Die Klass B wurde zunächst in drei reguläre Gruppen sowie die Gruppe der Unionsrepubliken aufgeteilt. Die Mannschaften der drei regulären Gruppen traten vier Mal gegen jeden Gegner innerhalb ihrer Gruppe an, ebenso die Mannschaften der Gruppe der Unionsrepubliken. Die drei bestplatzierten Mannschaft jeder der drei regulären Gruppen sowie der Erstplatzierte der Gruppe der Unionsrepubliken qualifizierten sich für die Zweite Saisonphase. In der zweiten Saisonphase wurden die im Wettbewerb verbliebenen Mannschaften in zwei Gruppen aufgeteilt, deren zwei beste Mannschaften jeweils in die Finalrunde einzogen, deren bestplatzierte Mannschaft in die Klass A aufstieg. Die übrigen acht Mannschaften der zweiten Saisonphase bestritten anschließend Platzierungsspiele. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe 1 

TschTPS Tscheljabinsk = Mannschaft des Truboprokatny sawod Tscheljabinsk, einem Hersteller von Stahlrohren.

Gruppe 2

Gruppe 3 

Für drei Gruppenspiele gab es nachträglich Spielwertungen, so dass unterschiedliche Angaben zum Torverhältnis existieren.

Gruppe der Unionsrepubliken 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Zweite Saisonphase

Gruppe A 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe B 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Platzierungsrunde

Spiel um Platz 5 
 Metallurg Serow – Torpedo Glasow 6:1

Spiel um Platz 7 
 Energija Nowosibirsk – SKA Kuibyschew 8:4

Spiel um Platz 9 
 Trud Podolsk – Chimik Nowosibirsk 7:2

Spiel um Platz 11 
 Estland – Trud Ramenskoje 9:7

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)
 Spielzeit bei hockeyarchives.ru (russisch)

1959
Eishockeysaison 1959/60